Большое Фоминское — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Фоминское — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Большое Фоминское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.